Le Pays hollandais de Pennsylvania (Pennsylvania Dutch : Deitscherei "Dutchery"), également appelé Pennsylvania Dutchland (Pennsylvania Dutch : Pennsylvania Deitschland,    ),   simplement le pays néerlandais ou le Pays-Bas ( Pennsylvanie néerlandais : Deitschland ),  et parfois appelé le pays de Distelfink, est une région couvrant la vallée du Delaware et les régions du  et du  de Pennsylvanie.

Lors de la Révolution américaine au 18e siècle, la région comptait un pourcentage élevé d'habitants hollandais de Pennsylvanie. Sur le plan religieux, ils étaient principalement luthériens, mais comprenaient également des calvinisme allemands, des moraves, des amish, desmennonites, des  et d'autres confessions chrétiennes allemandes. Les catholiques se sont installés autour des premières missions jésuites à Conewago près de Hanovre et de Goshenhoppen, maintenant connu sous le nom de Bally. Le terme a été utilisé au milieu du 20e siècle pour décrire une région avec une culture hollandaise de Pennsylvanie distinctive, mais au cours des dernières décennies, la composition de la population a changé et l'expression est plus utilisée maintenant dans un contexte touristique que tout autre.

Le pays néerlandais du Grand Pennsylvanie ( néerlandais de Pennsylvanie : Die Breet-Deitscherei (The Broad Dutchery) fait référence à cette région de Pennsylvanie, mais comprend également de plus petites enclaves de régions néerlandophones de Pennsylvanie à New York, Delaware, Maryland, Ohio, Virginie-Occidentale, Caroline du Nord, Indiana, Illinois, Wisconsin, Virginie et la province canadienne de l'Ontario   .

Histoire hollandaise de Pennsylvanie en Amérique 

Des vagues de Palatins coloniaux du Palatinat rhénan (un État romain saint) se sont installés dans la province de New York et la province de Pennsylvanie. Les premiers Palatins sont arrivés à la fin des années 1600, mais la majorité est venue tout au long des années 1700 ; ils étaient connus collectivement sous le nom de Palatin hollandais. Beaucoup de leurs descendants se sont installés dans d'autres États, dont l'Indiana et l'Ohio . Pendant de nombreuses années, le terme « palatin » signifiait germano-américain.

Encore plus de Palatins sont arrivés au cours des années 1800; beaucoup ont choisi de vivre dans de grandes villes industrielles telles que Germantown, Philadelphie et Pittsburgh, tandis que d'autres qui cherchaient de grandes étendues de bonnes terres agricoles ont déménagé dans les États du Midwest, où ils ont construit de nouvelles maisons dans les régions fertiles de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio.

Les Néerlandais palatins de New York et de Pennsylvanie ont continué à utiliser leur langue pour se distinguer des vagues ultérieures (après 1830) d'immigrants germanophones aux États-Unis. Les Néerlandais de Pennsylvanie se désignaient eux-mêmes sous le nom de Deitsche, tandis que les immigrants des pays et territoires germanophones étaient appelés Deitschlenner, (littéralement "Néerlandais", comparer    ), qui se traduit par des "Allemands européens", qu'ils considéraient comme un groupe distinct .

Ces Deutschländer ont immigré dans les villes néerlandaises de Pennsylvanie, où beaucoup se sont fait connaître dans les affaires de l'église, des journaux et des affaires urbaines . Plus tard, après la création du premier Empire allemand unifié en 1871, le terme "Néerlandais" est venu se référer à la nationalité des gens du Pays hollandais de Pennsylvanie  .

Géographie 
Géographiquement, la zone appelée pays amish/néerlandais est centrée sur les villes d' Allentown, Hershey, Lancaster, Reading et York . Pennsylvania Dutch Country comprend les comtés de Lancaster, York, Adams, Franklin, Dauphin, Cumberland, Liban, Berks, Northampton, Montgomery, Lehigh, Schuylkill, Snyder, Union, Juniata, Mifflin, Huntingdon, Northumberland et Centre . Les immigrants hollandais de Pennsylvanie se propageraient de cette zone vers l'extérieur des frontières de la Pennsylvanie entre les montagnes le long des vallées fluviales dans le Maryland voisin (comtés de Washington, Frederick et Carroll ), la Virginie-Occidentale, le New Jersey (comtés de Warren et du nord de Hunterdon ), la Virginie ( vallée de Shenandoah ), et Caroline du Nord. La plus grande région a été historiquement appelée la Grande Pennsylvanie. La diaspora néerlandaise historique de Pennsylvanie en Ontario, au Canada, a été appelée Petite Pennsylvanie.

La région se situe dans la région du Piémont des Appalaches . Le paysage est marqué par des collines boisées, des vallées profondes et des sols fertiles. La rivière Susquehanna traverse la région et assure son drainage.

Histoire

19ème siècle 
Contrairement à la croyance populaire, le mot néerlandais en néerlandais de Pennsylvanie n'est pas une erreur de traduction, mais plutôt une variante de l'endonyme allemand de Pennsylvanie Deitsch, qui signifie « néerlandais de Pennsylvanie / allemand » ou « allemand »    . En fin de compte, les termes Deitsch, Dutch, Diets et Deutsch sont tous apparentés au mot proto-germanique *þiudiskaz signifiant «populaire» ou «du peuple». L'utilisation continue du néerlandais de Pennsylvanie pour les décrire a été renforcée par les Néerlandais de Pennsylvanie au 19ème siècle comme un moyen de les distinguer des vagues ultérieures (après 1830) d'immigrants allemands aux États-Unis. De plus, les Néerlandais de Pennsylvanie se sont appelés Deitsche et aux Allemands comme Deitschlenner (littéralement "Germany-ers", comparer Deutschland-er ) qu'ils considéraient comme un groupe apparenté mais distinct.

De nombreux Néerlandais de Pennsylvanie sont des descendants de réfugiés palatins. Les colons germanophones venaient de divers pays et d'horizons religieux, mais la plupart se sont assimilés à la langue et à la culture anglo-américaines à partir de la seconde moitié du XIXe siècle avec les efforts d'évangélisation en anglais et l'interdiction de l'enseignement en allemand.

20ème siècle 
Le processus d'assimilation s'est poursuivi peu après le tournant du 20e siècle avec la Première Guerre mondiale, la consolidation des écoles et l'avènement de l'enseignement public obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, avec des pressions supplémentaires dues à une mobilité accrue, à l'influence des médias anglophones, des communications, et l'urbanisation. En outre, de nombreux Allemands-Américains ont caché leur appartenance ethnique avec la propagation du sentiment et de la propagande anti-allemands.

À l'origine, l'économie de la région était presque entièrement rurale et agricole, basée sur le rêve des immigrants d'améliorer leur sort grâce à la propriété de leurs propres fermes. Les petits commerçants indispensables à une économie rurale, comme les forgerons, les charrons, les meuniers et les magasiniers, constituaient l'essentiel de l'économie non agricole. Au XIXe siècle, une petite classe instruite, comprenant les ministres luthériens et réformés, a commencé à émerger. Les séminaires de Pennsylvanie les ont éduqués en haut allemand afin qu'ils puissent prêcher à leurs ouailles de manière savante.

L'avènement de la révolution industrielle a apporté des technologies basées sur le charbon, le fer, les canaux et les chemins de fer, mais les Néerlandais, ignorant l'anglais et manquant de liens avec l'establishment anglophone, n'ont pas été en mesure de s'engager dans l'entrepreneuriat à grande échelle. Par conséquent, les grandes entreprises qui sont venues caractériser la moitié orientale industrialisée de la région, telles que la Lehigh Coal and Navigation Company (distributeur du charbon de marque "Old Company's Lehigh"), la Lehigh Valley Railroad et la Bethlehem Iron Company (plus tard connu sous le nom de Bethlehem Steel) ont été fondés par des résidents anglophones des régions de Philadelphie et de New York. Les anglophones (appelés simplement par les Néerlandais «les Anglais») dominaient les postes de direction et d'ingénierie de ces entreprises, et les Néerlandais fournissaient les cols bleus et la main-d'œuvre de supervision.

Au fur et à mesure que la technologie progressait à la fin du 19e siècle, des entreprises de haute technologie telles que Mack Truck et New Jersey Zinc se sont également installées dans la région. Au fur et à mesure que les industries locales se développaient, des immigrants d'Europe centrale (principalement de Slovaquie, de Pologne et de Hongrie) ont été recrutés pour les postes peu qualifiés, et les Néerlandais les plus établis ont conservé les postes de cols bleus et de supervision qualifiés. L'influence néerlandaise dans l'atelier était si grande que certains immigrants slaves sont devenus bilingues dans leur langue maternelle et en néerlandais de Pennsylvanie alors qu'ils ne maîtrisaient pas encore l'anglais.

21e siècle 

Au 20e siècle, cependant, l'éducation publique universelle en anglais et l'accès relativement facile à l'enseignement supérieur ont effacé de nombreux éléments qui faisaient du pays néerlandais de Pennsylvanie une région distinctive des États-Unis. L'ère de l'information et la mondialisation ont considérablement réduit la dépendance de la région vis-à-vis des emplois industriels. La partie orientale de la région (comtés de Northampton, Lehigh et Berks) est désormais dominée par des emplois de cols blancs à forte intensité d'information.

Les comtés de l'ouest de la région ont également connu l'industrialisation, Hershey Foods étant l'exemple le plus notable, mais elle était moins intensive et l'agriculture a conservé une plus grande part de l'économie. Au milieu du XXe siècle, des entrepreneurs amish et non amish ont commencé à promouvoir la région en tant que destination touristique. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'Amish qui tentent de suivre leur mode de vie traditionnel, le tourisme et la croissance démographique ont considérablement changé l'apparence et la saveur culturelle de la région. La région se trouve à moins de 50 miles de Philadelphie, Baltimore, Maryland et Harrisburg, Pennsylvanie, et n'a pas échappé aux effets d'être située sur le bord ouest de l'agglomération de la côte Est qui s'étend de Washington, DC à New York.

Les amish de l'ancien ordre et les mennonites de l'ancien ordre, qui ont résisté avec le plus de succès à ces efforts d'urbanisation, ont conservé des aspects de leur mode de vie du XVIIIe siècle, y compris le dialecte Deitsch ; cependant, ces groupes ont considérablement changé au cours des deux cents dernières années. Néanmoins, pour les groupes de l'ancien ordre, le changement a été plus lent et, progressivement, ils sont devenus de plus en plus distinctement différents à mesure que la population rurale et urbaine environnante de Pennsylvanie a changé.

Voir également 

 Pays Amish de l'Ohio
 Ceinture Bretzel
 Fusillade à l'école West Nickel Mines
 Témoin (film de 1985)

Emplacements notables 

 Bird-in-Hand, Pennsylvanie
 Boule bleue, Pennsylvanie
 Clinique pour enfants spéciaux
 La fertilité
 Intercourse, Pennsylvanie
 Paradis, Pennsylvanie
 Ronks, Pennsylvanie
 Virginville

Attractions à proximité 

 Crystal Cave dans le comté de Berks
 Dutch Wonderland, un parc d'attractions
 Parc militaire national de Gettysburg (à proximité)
 Hersheypark
 Cavernes d'écho indiennes, Hummelstown
 Le village de Noël de Koziar
 Limestone Inn Bed and Breakfast inscrit au registre national des lieux historiques
 Chemin de fer de Middletown et Hummelstown
 Musée du chemin de fer de Pennsylvanie
 L'Amérique au bord de la route à Shartlesville
 Strasburg Rail Road, un chemin de fer patrimonial entraîné par une locomotive à vapeur
 Parc d'État de Susquehannock
 Tunnel du Canal de l'Union, Liban

Références

Liens externes 

 Centre d'accueil du pays néerlandais de Pennsylvanie
 Hiwwe wie Driwwe - Le journal allemand de Pennsylvanie

Culture en Pennsylvanie